Husinec est un toponyme qui peut désigner, en

Husinec, un village de la municipalité de Hrašćina (comitat de Krapina-Zagorje) en Croatie.

Husinec, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Husinec, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud, où est né Jan Hus.

Homonymie de localités en  Tchéquie